Petrůvka (lengyelül Piotrówka), folyó, amely Lengyelországban ered és az Olše mellékvíze 
 Csehország
 Petrůvka, település a Zlíni járásban
 Petrůvka, Městečko Trnávka településrésze a Svitavyi járásban